Tappolet ist der Familienname folgender Personen:

 Bertha Tappolet (1897–1947), Schweizer Malerin, Illustratorin und Kunsthandwerkerin
Ernst Tappolet (1870–1939), Schweizer Romanist
 Siegfried Tappolet (1900–1970), Schweizer Opernsänger (Bassbariton)